Résultats détaillés de l'édition 1984 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 25 juin au .

Faits marquants 
Le tenant du titre John McEnroe remporte son troisième et dernier titre à Wimbledon, ne perdant comme l'année précédente qu'un seul set pendant toute la compétition. Il bat facilement en finale son compatriote Jimmy Connors, vainqueur d'Ivan Lendl en demi finale. La révélation du tournoi est le jeune Australien Pat Cash, 19 ans, demi finaliste après des victoires sur Mats Wilander, Kevin Curren et Andrés Gómez notamment.

Dans le tableau féminin, l'Américaine Martina Navrátilová conserve son trophée pour la troisième année d'affilée, sans perdre un seul set comme l'année précédente. Elle élimine en finale son éternelle rivale Chris Evert.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1984 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1984
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1984
Tennis en juin 1984
Tennis en juillet 1984